est la formule brute de plusieurs isomères.

 cyclooctadécanonaène ou [18]annulène, numéro CAS 
 nonaméthylène cyclononane ou [9]radialène, numéro CAS 
 décacyclo[14,2,01,16,02,15,03,14,04,13,05,12,06,11,07,10,08,18,09,17]octadécane ou [9]prismane, numéro CAS